Ка́рцев (Ка́рцева) — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 

 Карцев, Александр Николаевич (Карцов, 1875 — после 1915) — полковник артиллерии, награждён золотым Георгиевским оружием.
 
 Карцев, Василий Михайлович (1920—1987) — советский футболист.
 Карцев, Кузьма Евгеньевич (1904 — ?) — советский военный деятель, полковник, комдив.
 Карцев, Леонид Николаевич (1922—2013) — главный конструктор Уральского вагоностроительного завода.
 Карцев, Михаил Александрович (1923—1983) — разработчик суперкомпьютеров.
 Карцев, Николай Николаевич (1912—1964) — советский боксёр и тренер.
 Карцев, Рафаил Митрофанович (1861—после 1932) — русский монархист.
 
 Карцев, Эден (род. 2000) — израильский футболист.

 Карцева, Вера Ивановна (1923—1945) — участница Великой Отечественной войны, инженер-сапёр. 
 Карцева, Елена Николаевна (1928—2002) — российский киновед.

Хутор 
 Карцев — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.

См. также